Thurius ist:
 Thurius (Gigant), ein Gigant der griechischen Mythologie
 Thurius (Kentaur), ein Kentaur der griechischen Mythologie
 das Pseudonym von Nicolaus Marschalk